Ausschnitt steht für:

 Bildausschnitt in der Fotografie
 Halsausschnitt bei Oberbekleidung
 Zeitungsausschnitt

Siehe auch: